Кабрит — фамилия. Известные носители:
 Кабрит, Вильгельм фон (ум. до 1807) — немецкий военный на русской службе.
 Кабрит, Фёдор Фёдорович (1743? — 1816?) — русский переводчик.

Топоним 
  — населённый пункт и военная база между Большим Горьким и Малым Горьким озёрами на Суэцком канале в Египте.